Strada statale 7 dir/B può riferirsi a diverse diramazioni della strada statale 7 Via Appia:

 Strada statale 7 dir/B Via Appia, classificata nel 1951, declassificata nel 1983;
 Strada statale 7 dir/B di Terracina, classificata nel 2011, declassificata nel 2018.